Bartlett Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Brook (Connecticut), im New London County
 Bartlett Brook (Cumberland County, Maine)
 Bartlett Brook (Oxford County, Maine)
 Bartlett Brook (Piscataquis County, Maine)
 Bartlett Brook (York County, Maine)
 Bartlett Brook (Essex County, Massachusetts)
 Bartlett Brook (Hampshire County, Massachusetts)
 Bartlett Brook (Plymouth County, Massachusetts)
 Bartlett Brook (Carroll County, New Hampshire)
 Bartlett Brook (Merrimack County, New Hampshire)
 Bartlett Brook (Rockingham County, New Hampshire)
 Bartlett Brook (New York), im Essex County
 Bartlett Brook (Vermont), im Windsor County